Чюэлю — топоним (тип: потамоним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Чюэлю — река, правый приток р. Хатынг-Юрях, координаты 63°27' с. ш. 126°32' в. д., код ГКГН 451317.
 Чюэлю — река, левый приток р. Берге-Тюгюэне, координаты 63°41' с. ш. 127°09' в. д., код ГКГН 131037.

См. также